Charles Bell (arts) (1774-1842), een Schotse arts
Charles Bell (tibetoloog) (1870-1945), Brits tibetoloog en ambassadeur voor Brits-Indië in Tibet